Classe W (sommergibile)
 Classi V e W (cacciatorpediniere)
 Classi W e Z (cacciatorpediniere)